Brown kan som auktorsförkortning betyda:

 Barnum Brown
 Addison Brown
 Arthur Erwin Brown
 Andrew Phillip Brown
 Brian V. Brown
 Bryce C. Brown
 Elizabeth Dorothy Wuist Brown
 Forest Buffen Harkness Brown
 Frederick Martin Brown
 Graham Brown
 John Ednie Brown
 Jeremy M. Brown
 June M. Brown
 Jill R. Brown
 John W.Brown
 Keith S. Brown
 Larry E. Brown
 Lauren E. Brown
 Nicholas Edward Brown
 Paul Martin Brown
 Peter B. Brown
 Robert Brown (auktor)
 Rafe M. Brown
 Richard M. Brown
 Richard L. Brown
 Roland W. Brown
 Roselyn Brown
 Samuel D.J. Brown
 Thomas Brown (auktor)
 Walter Creighton Brown
 William L. Brown, Jr.
 Walter Varian Brown

Robotskapade auktorsförkortningar
Auktorer